Wayne Jackson (muzikant) - Amerikaans muzikant
 Wayne Jackson (zanger) - Britse singer-songwriter